Ел Хугете има више значења:

 Ел Хугете, Ла Преса дел Анхел (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хугете (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хугете (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хугете (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хугете (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хугете (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику